Die Argentina Open 2019 waren ein Tennisturnier der ATP Tour 2019 in Buenos Aires, das vom 11. bis 17. Februar 2019 im Freien auf Sand ausgetragen wurde. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in New York City die New York Open gespielt. Ersteres zählte zur Kategorie ATP Tour 500, während die Turniere in Buenos Aires und New York solche der Kategorie ATP Tour 250 waren.

Titelverteidiger war Dominic Thiem im Einzel. Im Doppel gewannen im Vorjahr Andrés Molteni und Horacio Zeballos.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 590.745 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 673.135 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 10. Februar 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 81 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 74 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Buenos Aires